Winzerstraße 2 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Mietshaus Winzerstraße 2 (Radebeul)
 Winzerstraße 2 in Sommerach, Bayern, siehe Liste der Baudenkmäler in Sommerach